Сойсал () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сойсал, Айше (род. 1948) — турецкий математик.
 Сойсал, Мюмтаз (1929—2019) — политик, учёный, один из создателей Конституции Турции.
 Сойсал, Сайгын (род. 1982) — турецкий актёр.
 Сойсал, Севги (1936—1976) — турецкая писательница.